Херувимы — религиозные персонажи.
 «Херувим» — серия шпионских романов для детей Роберта Маркмора.
 «Херувим» — телесериал производства России.
 «Херувим» — книга Полины Дашковой.
 Херувим (Джерманович) (род. 1987) — епископ Сербской православной церкви.